

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Велоспорт

Шоссе 
Спортсменов — 5

Мужчины

1990-е годы в Эфиопии
Страны на летних Олимпийских играх 1992 года